Herunder ses en liste over kommunalvalg i Glostrup Kommune. Listen er ikke fuldstændig.

Kommunalvalget 2001 

Kommunalvalget 2001 blev afholdt tirsdag den 20. november 2001. Resultatet af valget blev, at Socialdemokratiet og Venstre hver vandt et mandat, mens Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti hver mistede et mandat, og på den baggrund genvalgtes Socialdemokratiets Søren Enemark som borgmester.

Stemmeprocenten var 85,8 %.

Kommunalvalget 2005 

Kommunalvalget 2005 blev afholdt tirsdag den 15. november 2005. Resultatet af valget blev, at Glostruplistens mandat i kommunalbestyrelsen blev overtaget af Dansk Folkeparti. Alle andre partier i kommunalbestyrelsen bevarede deres mandattal, og på den baggrund genvalgtes Socialdemokratiets Søren Enemark som borgmester. 

Stemmeprocenten var 63,7 %.

Kommunalvalget 2009 

Kommunalvalget 2009 blev afholdt tirsdag den 17. november 2009. I forbindelse med valget blev antallet af medlemmer i kommunalbestyrelsen udvidet fra 17 til 19.

Efter valget valgtes Venstres John Engelhardt som borgmester af en koalision bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Glostruplisten samt Charlotte Brangstrup, der var blevet valgt som et af Socialistisk Folkepartis fire medlemmer i kommunalbestyrelsen, men som tre dage efter valget valgte at forlade SF's gruppe for at blive løsgænger. Dermed fik Glostrup Kommune for første gang en Venstre-borgmester.

Stemmeprocenten var 60,6 %.

Kommunalvalget 2013 

Kommunalvalget 2013 blev afholdt tirsdag den 19. november 2013. Resultatet af valget blev, at Venstre opnåede 7 mandater og dermed fik sit bedste valg i kommunen nogensinde. Enhedslisten opnåede for første gang at blive repræsenteret i kommunalbestyrelsen, mens Socialistisk Folkeparti blev reduceret fra 4 til 1 mandat. Det Konservative Folkeparti og Glostruplisten mistede deres mandater, og det var første gang nogensinde, at førstnævnte ikke blev repræsenteret i Glostrups kommunalbestyrelse.

Efter valget genvalgtes Venstres John Engelhardt som borgmester af en koalision bestående af Venstre og Dansk Folkeparti, som sad på et flertal bestående af 10 ud kommunalbestyrelsens 19 pladser.

Stemmeprocenten var 66,7 %.

Kommunalvalget 2017 

Kommunalvalget 2017 blev afholdt tirsdag den 21. november 2017. Resultatet af valget blev, at det ene af Dansk Folkepartis tre mandater blev overtaget af Det Konservative Folkeparti.

Efter valget genvalgtes Venstres John Engelhardt som borgmester af en koalision bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, som sad på et flertal bestående af 10 ud kommunalbestyrelsens 19 pladser.

Stemmeprocenten var 64,8 %.

Referencer 

Glostrup Kommune
Kommunalvalg i Danmark